Фрэ́нсис Бо́монт (; ок. 1584 1616) — английский  яковианской эпохи.

Сын судьи, Бомонт после его смерти оставил Оксфордский университет и чуть было не стал адвокатом. Самое раннее из его произведений — изобилующая длиннотами поэма «Гермафродит и Салмакида» (1602) на мифологический сюжет, почерпнутый из Овидия. С 1607 года жил в одном доме со своим соавтором Джоном Флетчером. По 1613 год они совместно написали не менее 10 пьес. В своё время они были самыми популярными и востребованными драматургами Англии, но впоследствии затерялись в тени Шекспира. Непреходящее значение сохраняют их пьесы «Филастр», «Трагедия девушки», «Король и не король».

В 30-летнем возрасте женился на богатой наследнице и оставил литературную деятельность. Умер два года спустя и был похоронен в Вестминстерском аббатстве (Уголок поэтов).

Принято считать, что Флетчеру и Бомонту комедия удавалась лучше трагедии и что они вольно соединяли элементы этих жанров. В настоящее время литературоведы различают творческие приёмы Флетчера и Бомонта, хотя традиционно считалось, что они «срослись в одного автора».

Со слов Драйдена, Бомонт отличался безупречным литературным вкусом и именно на его суд представлял свои произведения сам Бен Джонсон. Из самостоятельных пьес Бомонта сохранилась пародия «Рыцарь Пламенеющего Пестика».

Примечания

Источники 
 Статья в Литературной энциклопедии
 Фрэнсис Бомонт в Энциклопедии Британника
 Fletcher & Beaumont. A King and No King / ed. by Leo Bliss. — Manchester University Press, 2004. — P. 2—5. — ISBN 978-0-7190-5863-9.

Ссылки 
 
 

Выпускники Пемброк-колледжа (Оксфорд)
Английские поэты
Английские драматурги
Елизаветинцы